No Reservations pode se referir a:

 Anthony Bourdain: No Reservations, programa de televisão apresentado pelo chef americano Anthony Bourdain
 No Reservations (livro), livro de 2007 de Anthony Bourdain baseado em seu programa de TV
 No Reservations (filme), filme americano de 2007 com os atores Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart
 No Reservations (Apache Indian), álbum de 1993 do cantor de reggae Apache Indian